Жа́ров — русская фамилия. Женская форма Жарова.

Известные носители 
 
 Жаров, Алексей Викторович (1980—1999) — Герой Российской Федерации.
 Жаров, Анисим Васильевич — советский государственный деятель, народный комиссар земледелия РСФСР (1939—1941).
 Жаров, Борис Сергеевич (род. 1937) — советский и российский филолог-скандинавист.
 Жаров, Василий Андреевич (1926—2018) — бригадир судовых сборщиков, Герой Социалистического Труда (1971).
 Жаров, Владимир Сергеевич (1954—2002) — депутат Ленсовета-Петросовета, издатель и редактор газет в Санкт-Петербурге.
 Жаров, Дмитрий Викторович (род. 1982) — российский футболист.
 Жаров, Евгений Евгеньевич (род. 1971) — российский игрок в мини-футбол, футзал, тренер.
 Жаров, Иван Иванович (1914—1983) — советский актёр, участник Великой Отечественной войны.
 Жаров, Иннокентий Сергеевич (род. 1968) — российский легкоатлет.
 Жаров, Леонид Леонидович (род. 1961) — советский и российский хоккеист с мячом.
 
 Жаров, Наум Анисимович (1913—1979) — советский бригадир, Герой Социалистического Труда.
 Жаров, Николай Фёдорович (1924—2003) — полный кавалер ордена Славы.
 
 
 Жаров, Фёдор Тимофеевич (1907—1943) — Герой Советского Союза.

См. также